Edge of the World (englisch Rand der Welt) steht für:

Filme:
 The Edge of the World (1937), britisches Historiendrama von Michael Powell (1937) 
 The Edge of the World (2005), australischer Thriller von Shaun Jefford (2005) 
 Edge of the World (2018), US-amerikanisches Filmdrama von Randy Redroad (2018) 
 Im Herzen des Dschungels (Edge of the World), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Michael Haussman (2021)

Musikalben:
 Edge of the World (Wolf-Album), Musikalbum der Heavy-Metal-Band Wolf (1984)
 Edge of the World (Randy-Stonehill-Album), Musikalbum von Randy Stonehill (2002)
 Edge of the World (Tipton,-Entwistle-&-Powell-Album), Musikalbum von Glenn Tipton, John Entwistle und Cozy Powell (2006)

Weiteres:
 Eine Felsformation in der saudi-arabischen Wüste , von der aus das Umland rund 40 Meter steil abfällt.